Лече́бник (устар.; также лечник; от лечить)

 Лечебник (Врачебник; устар.) — книга, полно и популярно наставлявшая о лечении болезней.
 Лечебник (Травник) — древнерусский переводной изборник с наставлениями о разных важных жизненных случаях, для благополучного исхода которых необходимо слово, молитва или заговор, или вещая примета.
 «Современный лечебник» (, 1874—1875) — журнал, издававший профессором фармакологии и гидротерапии Иосифом Забелиным (1833—1875).

См. также 
 «Лечебник Гагика-Хетума» (X—XIII века) — средневековый армянский лечебник.
 «Лечебник врача Ованеса» (1438) — армянский лечебник.
 «Лечебник врача Алексианоса» (XVI век) — по фармакологии.
 «Лечебник на иноземцев» (XVII век) — памятник русской смеховой литературы.
 «Домашний лечебник» (5 т., 1769) — шотландского врача Уильяма Бухана (1729—1805)
 «Краткий лечебник» (изд. 1793) — армянского врача Петроса Калантаряна.
 Травник

Примечания